Графиня Валери́ Буасье́ де Гаспаре́н (Гаспарэн, ; 13 сентября 1813 года, Женева — 16 июня 1894 года, Pregny-Chambésy, Швейцария) — известная швейцарская протестантская писательница рационалистического направления, посвятившая себя борьбе с католицизмом и его клерикальными тенденциями. Жена французского политика и писателя А.-Э. Гаспарена (1810—1871).

Идеи и творчество 
Полная эмансипация разума и совести от влияния католических доктрин — в области духовной, и полное ограждение семейного очага от внушений иезуитов и воздействия монастырей — в жизни: таковы задачи, которые Гаспарен преследовала в своих многочисленных и разнообразных сочинениях. Её также чрезвычайно занимали вопросы, касавшиеся брака и положения женщины в обществе.

В её сочинениях, посвященных этим вопросам, отстаивается принцип нерасторжимости брака как необходимой и единственной формы социальной жизни для женщины.
 Одно из этих сочинений — «Mariage au point de vue chretien» (1842) — было удостоено монтионовской премии за добродетель (prix de vertu).
 Ту же премию получило ещё «Il y a des pauvres à Paris et ailleurs».
 Первый труд, которым Гаспарен обратила на себя внимание, был «Voyage d’une ignorante dans le midi de la France et dans l’Italie» (1835).
 Затем она выпустила «Quelques d éfauts des chrétiens d’aujourdhui», труд, который послужил как бы общим введением к изданному ей впоследствии замечательному исследованию: «Les Corporations monastiques au sein du protestantisme» (1855), в котором автор обнаружила тонкую наблюдательность и художественный талант.
 Из других сочинений Г. наиболее заслуживают внимания выдержавшие по нескольку изданий:
 «Horizons prochains»,
 «Voyage à Constantinople»,
 «Allons faire fortune à Paris»,
 «Livre pour les femmes mariées»,
 «Horizons célestes»,
 «Vesper»,
 «Tristesses humaines» ,
 несколько сборников путевых заметок и впечатлений по Сирии, Египту, Палестине.

Ссылки 
 

Писательницы Швейцарии
Переводчики Швейцарии